The Horn ist der Name folgender Berge:

 The Horn (Antarktika) auf Eagle Island
 The Horn (Victoria), Australien, siehe Mount-Buffalo-Nationalpark
 The Horn (New Hampshire), Vereinigte Staaten

Siehe auch:
 Horn (Begriffsklärung)